Бронте () — англійське прізвище та ім*я.

Відомі особи 
 Емілі Бронте () — англійська письменниця та поетеса, авторка роману «Буремний перевал». Сестра Енн та Шарлотти Бронте.
 Енн Бронте () — англійська письменниця, авторка романів «Агнес Грей» та «Незнайомка з Вілдфел-Холу». Сестра Емілі та Шарлотти Бронте.
 Шарлотта Бронте () — англійська письменниця, авторка романів «Джейн Ейр», «Ширлі», «Вільєтт» та «Вчитель». Сестра Емілі та Енн Бронте.

Див. також 
 Бронте — один з трьох циклопів (разом з Арге і Стеропе), згаданих в поемі «Теогонія» грецького поета Гесіода;
 Бронте (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Катанія.

Посилання 
 
Англійські прізвища